Дискография австралийского певца и автора песен Троя Сивана состоит из двух студийных альбомов, пяти мини-альбомов, одного ремикс-альбома, одного видеоальбома, двадцати трёх синглов (в том числе трёх в качестве приглашённого исполнителя) и десяти промо-синглов (в том числе одного в качестве приглашённого исполнителя).

15 августа 2014 года Трой выпустил свой первый мини-альбом на мейджор-лейбле под названием , который занял пятое место в американском Billboard 200. Главный сингл с мини-альбома  занял 10 место в австралийском чарте синглов. 4 сентября 2015 года Сиван выпустил на мейджор-лейбле свой второй мини-альбом . Его дебютный студийный альбом  вышел 4 декабря 2015 года. Его первый сингл  стал первым синглом Сивана, который вошёл в топ-40 чарта Billboard Hot 100, достигнув 23 места и принёс ему первое место в чарте Billboard Dance Club Songs. Его второй студийный альбом Bloom (2018) занял третье место в Австралии и четвёртое место в чарте Billboard 200 . Его главный сингл  стал вторым треком в дискографии Сивана, занявшим первое место в чарте Dance Club Songs.

Альбомы

Студийные альбомы

Ремикс-альбомы

Видеоальбомы

Мини-альбомы

Синглы

Как ведущий исполнитель

Как приглашённый исполнитель

Промо-синглы

Другие песни в чартах

Другие появления

Участие в написании песен

Примечания

Комментарии

Источники 

Поп-дискографии
Дискографии Австралии